Бересть, або Берестя — місто в Білорусі, адміністративний центр Берестейської області, головне місто Берестейщини
 Бересть — село в Польщі, гміна Грабовець, Замойський повіт, Люблінське воєводство

Див. також 
 Берестя (значення)
 Берест
 Брест